Justicia como equidad (o imparcialidad) puede referirse a:
 Justicia como equidad: materiales para una teoría de la justicia, un libro de John Rawls.
 La idea que tiene el mismo autor acerca de lo que debe entenderse por justicia en una sociedad democrática.